Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1927 se dispute à San Francisco du 21 au .

Helen Jacobs remporte le simple dames. En finale, elle bat May Sutton.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer May Sutton et Louise Riddell.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1927
Pacific Coast
Compétition de tennis à San Francisco
Sport aux États-Unis en 1927
Mai 1927